HMS Calcutta je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Calcutta (1795) 
 HMS Calcutta (1831) 
 HMS Calcutta (1868) 
 HMS Calcutta (1883) 
 HMS Calcutta (1918)

Calcutta